Дове́рчивый древола́з () — вид бесхвостых земноводных из семейства Aromobatidae.

Один из самых крупных видов рода. Встречается на ограниченной территории на высоте от 900 до 1100 м над уровнем моря в лесах национального парка Henri Pittier в штате Арагуа в Венесуэле. С момента своего открытия этот вид описан не был. За последние 10 лет поиски этого вида не увенчались успехом.

Примечания

Ссылки 

Aromobatidae
Земноводные Южной Америки
Животные, описанные в 1956 году